Hedlund est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andreas Hedlund (né en 1973), chanteur, musicien et producteur suédois de heavy metal ;
 Garrett Hedlund (né en 1984), acteur américain ;
 Göthe Hedlund (1930–2003), patineur de vitesse suédois ;
 Gunnar Hedlund (1900–1989), homme politique suédois ;
 Gustav Arnold Hedlund (1904–1993), mathématicien américain ;
 Guy Hedlund (1884–1964), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
  (né en 1942), patineur de vitesse suédois ;
 Lina Hedlund (né en 1978), chanteuse suédoise ;
 Per-Erik Hedlund (1897–1975), fondeur suédois ;  
 Roland Hedlund (1933-2019), acteur suédois ;
 Stieg Hedlund (né en 1965), créateur américain de jeux vidéo ;
 Svenne Hedlund (1945-2022), chanteur pop suédois ;
  (1861–1953), botaniste suédois.

Notes et références 

en:Hedlund